VV Voorwaarts (Westerhaar) - voetbalclub uit Westerhaar-Vriezenveensewijk
 VV Voorwaarts (Utrecht) - voetbalclub uit Utrecht